Texas - estado norte-americano cuja sigla é TX
T-X - no universo da série de ficção Exterminador do Futuro, um androide criado pela SkyNet
Palm TX - modelo de personal digital assistant produzido pela Palm, Inc.

Desambiguações de siglas